Schone Kleren Campagne, organisatie die zich inzet voor arbeiders in de kledingindustrie.
SKC (studentensportvereniging), een studentenvolleybalvereniging in Leiden.
Studentenkorfbalcommissie, commissie van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV).